Петро́во-Ху́тарь — село в Черемисиновском районе Курской области России, административный центр сельского поселения «Петровский сельсовет». глава муниципально образования — Руденский Александр Алексеевич.

Село расположено к северо-востоку от центра района — посёлка Черемисиново и западнее села Старые Савины. В селе есть пруд. Петрово-Хутарь находится на высоте 210 м над уровнем моря.

История 
О раннем заселении здешних мест свидетельствуют два кургана эпохи бронзы, расположенные близ села.

В 1913 году в селе (тогда оно относилось к Щигровскому уезду Курской губернии) была открыта земская школа.

С 14 мая 1928 года в Центрально-Чернозёмной области, а с 16 июля 1928 года в составе Курского округа Центрально-Чернозёмной области, а с 30 июля 1928 года в составе Черемисиновского района. С 1934 года — в составе вновь образованной Курской области.

С осени 1941 года по лето 1942 года здесь удерживала фронт 87-я стрелковая дивизия (в январе 1942 года дивизия за мужество и героизм, проявленные в боях, была удостоена названия гвардейской — 13-я гвардейская дивизия). В феврале 1942 года она занимала оборону по рубежу Новые Савины — Безобразово — Петровка — Черемисиново — Красная Поляна. После войны в селе находилась братская могила советских воинов, а в 1952 году было произведено перезахоронение останков в посёлке Черемисиново.

В 2000 году, 6 июня, постановлением Курской областной думы № 591 на территории села Петрово-Хутарь было образовано муниципальное образование «Петровский сельсовет», а само село было исключено из черты муниципального образования «посёлок Черемисиново».

В 2007 году ОАО «Курскэнерго» в селе установило уличное освещение в соответствии с программой «Свет селу».

Население

Экономика 
 СХПК «КРАСНАЯ ЗАРЯ», с 2002 года свинокомплекс входил в ООО «Магнитный+»;
 ООО «ЗАРЯ»;
 ООО «ИЗУМРУД».

Образование, здравоохранение и культура 
В селе есть муниципальная «Петровская начальная общеобразовательная школа» с 2007 года образовательная учреждение типа «Начальная школа — детский сад», есть также Петровская сельская библиотека-филиал № 10 ОГУК «Черемисиновская центральная библиотека», Петровский фельдшерско-акушерский пункт (Петровский медицинский пункт) и муниципальное учреждение культуры «Петровский сельский Дом культуры».

Люди, связанные с селом 
 Григорий Иванович Сапрыкин — почётный гражданин города Норильск, первый буровой мастер Норильска, родился в Петрово в 1910 году.

Транспорт 
Село соединено автодорогой с райцентром — посёлком Черемисиново, там же находится железнодорожная станция Черемисиново, также на сходном расстоянии от села есть остановочный пункт пригородных поездов — Головинка.

Примечания 

Населённые пункты Черемисиновского района